Purmerend, stad in de Noord-Hollandse streek Waterland
 Purmerend (gemeente), fusiegemeente in dezelfde streek

Stations
 Station Purmerend, treinstation in Purmerend
 Station Purmerend Overwhere, treinstation in de Purmerendese wijk Overwhere
 Station Purmerend Weidevenne, treinstation in Purmerend

Overig
 Purmerend (plantage), plantage in Suriname
 Pulau Sakit, Nederlandse historische naam: Purmerend, een eiland in de Indonesische provincie West-Java